Rodach kan syfta på:

Tyskland 

 Rodach (Main) – en biflod till Main, 
 Rodach (Itz) – en biflod till Itz 
 Bad Rodach – en kommun i Bayern